Lay It on Me – brano dei Bee Gees del 1970, dall'album 2 Years On
 Lay It on Me – singolo di Kelly Rowland del 2011
 Lay It on Me – singolo di Ina Wroldsen e Broiler del 2016
 Lay It on Me – singolo di Vance Joy del 2017